Landtagswahlkreis 73 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Bersenbrück (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Nord/West (2003)
 Landtagswahlkreis Wesermünde (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Wilhelmshaven (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen I – Recklinghausen V (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen V (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Mülheim I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Duisburg II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Duisburg V (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Duisburg-Hamborn (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Werdau (1990)